Xanadu — музичний альбом гурту Electric Light Orchestra, звукова доріжка до однойменного фільму. Виданий в серпні 1980 року компанією звукозапису Jet Records, MCA Records. Автор пісень першої сторони альбому — Джон Фаррар, пісні виконала Олівія Ньютон-Джон. Автор композицій іншої сторони альбому — Джефф Лінн, виконання — Electric Light Orchestra.

Список пісень

Сторона A 
 «Magic» — 4:31
 «Suddenly» (в дуеті з Кліффом Річардом) — 4:02
 «Dancin'» (в дуеті з The Tubes) — 5:17
 «Suspended in Time» — 3:55
 «Whenever You're Away From Me» (в дуеті з Джином Келлі) — 4:22

Сторона B 
 «I'm Alive» — 3:46
 «The Fall» — 3:34
 «Don't Walk Away» — 4:48
 «All Over the World» — 4:04
 «Xanadu» (вокал: Олівія Ньютон-Джон) — 3:28

Хіт-паради

Посилання 
 

Альбоми Electric Light Orchestra
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Серпень 1980